

Patronyme
 Charles Delisse-Engrand, (1811-1880), est un homme politique français.
 Jacques Delisse, (1773-1856), est un botaniste et pharmacologue français.
 Louis-François Delisse, (1931- ), est un poète français.

Homonymie
Homonymie de patronyme